Termin MSAS ima više značenja.

 6-metilsalicilna kiselina sintaza, enzim
 Multifunkcionalni sistem za augmentaciju satelita ()